Forum Popilii è il nome di alcune città romane dell'Italia antica:
Forum Popilii – presso Carinola, in provincia di Caserta
Forum Popilii – l'attuale Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena